CLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Calabozo (Venezuela)